

События 
 Консулы: Гней Помпей Магн (во 2-й раз) и Марк Лициний Красс (во 2-й раз, два плебея); пропреторы: Гай Клавдий Пульхр (в Азии), Квинт Анхарий (в Македонии) и Марк Эмилий Скавр (на Сардинии); преторы: Гутта, Квинт Цецилий Метелл Пий Сципион Назика, Публий Аттий Вар (в Риме), Публий Ватиний, Публий Плавтий Гипсей, Тит Анний Милон Папиан и Тит Фурфаний Постум; курульный эдил: Луций Эмилий Лепид Павел; плебейские эдилы: Авл Плавтий, Гай Мессий и Ноний Струма; народные трибуны: Авл Аллиен, Гай Аттей Капитон, Гай Требоний, Фабий или Фабриций, Луций Росций Фабат, Мамилий, (Цецилий) Метелл, Публий Аквилий Галл и Секст Педуцей; квесторы: Гай Саллюстий Крисп, Луций Минуций Базил Сатриан и Публий Лициний Красс; монетные триумвиры: Авл Плавтий, Гней Планций, Квинт Кассий Лонгин, Публий Лициний Красс и Публий Фонтей Капитон; цензоры: Марк Валерий Мессала Нигер (патриций) и Публий Сервилий Ватия Исаврик (плебей).
 Строительство Театра Помпея в Риме.
 Продолжение Галльской войны. Германские племена усипеты и тенктеры, вытесненные свебами, переправились через Рейн и заняли земли Фландрии. Цезарь направился им навстречу, захватил их лидеров, прибывших на переговоры, а затем напал на силы врага и уничтожил их. Недруги Цезаря в Риме обвинили его в вероломстве, а Катон предложил выдать его германцам.
 Цезарь в 10 дней построил мост через Рейн, перешёл на правый берег и продемонстрировал окрестным племенам силу Рима.
 Первая высадка Цезаря в Британию. Цезарь с двумя легионами высадился на побережье Кента, одержал три победы над британцами, но вскоре отплыл обратно.
 Подготовка Цезаря к Британскому походу — строительство кораблей в Галлии.
Хунну:
 Восстание Чжичжи против Хуханье на востоке.

Скончались 
 Тигран II, царь Армении (95—55 до н. э.);
 Тит Лукреций Кар (род. 15 октября 99 до н. э.), римский поэт и философ;
 55, ок. — Марк Теренций Варрон Лукулл (род. ок. 116 до н. э.), младший брат известного богача и политика Лукулла.

Примечания

См. также